Tähyssaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tähyssaari (ö i Kajanaland), 
 Tähyssaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar